Émile Mathieu kan syfta på bland andra:

 Émile Léonard Mathieu (1835–1890), fransk matematiker
 Émile Mathieu (1844–1932), belgisk tonsättare